Лессель — фамилия. Известные носители:

 Лессель, Винценты (1750—1825) — польский композитора и капельмейстер.
 Лессель, Иосиф (1800—1844) — польский архитектор.
 Лессель, Францишек (1780—1838) — польский композитор и пианист.